

Personnalités 

 Adreian Payne (1991-2022), joueur américain de basket-ball ;
 Alexander Payne (né en 1961), réalisateur et scénariste américain ;
 Allen Payne (né en 1968), acteur américain ;
 Andrew Payne (19?-), scénariste et dramaturge anglais ;
 Andy Payne (1907-1977), coureur à pied américain ;
 Anthony Payne (1936-2021), compositeur et critique musical britannique ;
 
 Billy Payne (né en 1947), homme politique américain ;
 Brandy Payne (né en 1978), femme politique canadienne ;
 Bruce Payne (1958-), acteur britannique ;
 Cecil Payne (1922-2007), saxophoniste américain de jazz ;
 Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979), astronome anglo-américaine ;
 
 Dave Payne (19?-), scénariste et réalisateur américain ;
 
 Demi Payne (née en 1991), athlète américaine ;
 Don Payne (1964-2013), scénariste et producteur américain ;
 Dorothy Payne Whitney (1887-1968), héritière et philanthrope américaine ;
 Dusty Payne (né en 1988), surfeur professionnel américain ;
 Edgar Payne (1883-1948), peintre américain ;
 Edna Payne (1891-1953), actrice américaine ;
 
 Freda Payne (née en 1942), chanteuse et actrice américaine ;
  (1685-1757), franc-maçon britannique ;
 Harry Payne (1907-2000), joueur gallois de rugby à XV ;
 Henry C. Payne (1843-1903), homme politique américain ;
 Herbert Payne (1866-1944), homme politique australien ;
 James W. Payne (1929-1992), chef décorateur américain ;
 Jared Payne (né en 1985), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Jody Payne (1936-2013), chanteur et musicien de country américain ;
 Joe Payne (1914-1975), footballeur anglais ;
 
 
 Julie Payne (1940-), actrice américaine ;
 Kenny Payne (né en 1966), joueur américain de basket-ball ;
 Keri-Anne Payne (née en 1987), nageuse britannique ;
 Kherington Payne (née en 1990), danseuse et actrice américaine ;
 King Payne (17?-1812), chef séminole ;
 LaVar Payne (né en 1945), homme politique canadien ;
 Leonidas Payne (1873-1945), linguiste américain ;
 Liam Payne (né en 1993), chanteur des One Direction ;
 Louis Payne (1873-1953), acteur américain ;
 Mark Payne (né en 1988), basketteur américain ;
 Marita Payne (née en 1960), athlète canadienne ;
 Marise Payne (née en 1964), femme politique australienne ;
 Marvin Payne (né en 1955), joueur américain de basket-ball ;
 Nicola Payne (née en 1960), rameuse d'aviron néo-zélandaise ;
 Sam Payne (1971-), joueur de rugby à XV de l'équipe d'Australie ;
 Shaun Payne (1972-), joueur de rugby à XV d'Afrique du Sud ;
 Sanley G. Payne (né en 1934), historien américain ;
 Steve Payne (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Sydney Payne (1997-), rameuse canadienne ;
 Sylvia Payne (1880-1976), psychiatre et psychanalyste britannique ;
 
 Thelma Payne (1896-1988), plongeuse américaine ;
 
 Waylon Payne (né en 1972), acteur, chanteur et musicien américain.

Toponymie

Canada
 Lac Payne, un plan d'eau du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 59° 27' 10"; 74° 00' 00".

États-Unis 
 Payne, une localité de Géorgie,
 Payne, une localité de l'Ohio,
 Comté de Payne, dans l'Oklahoma,
 Paynes Prairie, un parc naturel de l'État de Floride.
 Payne Springs, une ville du comté de Henderson, dans l’État du Texas.

Divers 

 Payne : série télévisée américaine de 1999.
 Max Payne: jeu vidéo d'action
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis